Rejon barwinkowski – rejon położony w południowo-wschodniej części obwodu charkowskiego Ukrainy.

Utworzony w 1923, ma powierzchnię 1365 km2 i liczy 20,3 tysiące mieszkańców. Siedzibą władz rejonowych jest Barwinkowe.

Na terenie rejonu znajduje się jedna miejska rada i 12 silskich rad, liczących w sumie 57 wsi i dwie osady.

Miejscowości

Przypisy